Жеруйык (, до 2008 г. — Луговое) — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Ушкудукского сельского округа. Код КАТО — 153241200.

Население 

В 1989 году население села составляло 235 человек. Национальный состав: казахи — 58 %.

В 1999 году население села составляло 183 человека (92 мужчины и 91 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 200 человек (107 мужчин и 93 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана